Межигорка () — село в Шполянском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 188 человек. Почтовый индекс — 20650. Телефонный код — 4741.

Местный совет 
20650, Черкасская обл., Шполянский р-н, с. Липянка, ул. Ленина

Ссылки 
 Межигорка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шполянского района